Гульзат Бейсеновна Даурбаева (; род. 6 декабря 1967, , Казахская ССР, СССР) — казахстанская  (колоратурное сопрано), заслуженный деятель Казахстана (2006).

Биография 
Родилась 6 декабря 1967 года в городе Чимкент.

В 1985 году окончила вокальную хоровую студию при Государственном театре оперы и балета в Алматы.

С 1985 по 1993 годы — солистка вокального хора при театре оперы и балета имени Абая.

В 2000 году окончила Казахскую консерваторию им. Курмангазы по специальности «Сольное пение».

С 2001 по 2013 годы — солистка Государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

С 2013 года — ведущая солистка оперы ГТОБ «Astana Opera».

В настоящее время доцент кафедры «вокальное искусство» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Пела партии во многих оперных театрах и фестивалях: Большой театр (Москва), IX Pafos Aphrodite Festival (Кипр), XXVIII Международный Оперный Фестиваль им. Ф. И. Шаляпина (Казань), XVIII Международный Оперно-Балетный фестиваль Аспендос (Турция) и др.

Гастролировала с симфоническим филармоническим оркестром Астаны по городам Германии, а с Татарским ГАТОБ им. М. Джалиля по Голландии.
Сотрудничала с известными дирижёрами: Г. Ринкявичус, Р. Салаватов, М. Боэми, А. Бурибаев, А. Чедроне, А. Самуйло, Т. Варас, А. Кац.

Репертуар 

 Турандот («Турандот» Дж. Пуччини)
 Чио-Чио-сан («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини)
 Тоска («Тоска» Дж. Пуччини)
 Мими («Богема» Дж. Пуччини)
 Лиза («Пиковая дама» П.Чайковский)
 Иоланта («Иоланта» П.Чайковский)
 Татьяна («Евгений Онегин» П.Чайковский)
 Партия сопрано («Реквием» Дж. Верди)
 Амелия («Бал-маскарад» Дж. Верди)
 Аида («Аида» Дж. Верди)
 Леонора («Трубадур» Дж. Верди)
 Микаэла («Кармен» Ж.Бизе)
 Маргарита («Фауст» Ш.Гуно)
 Медея («Медея» Л.Керубини)
 Елизавета («Тангейзер» Р.Вагнер)
 Ажар («Абай» А.Жубанов, Л.Хамиди)
 Ауес («Курмангазы» Г.Жубанова)
 Злиха («Махамбет» Б.Жуманиязова)
 Сара («Биржан и Сара» М.Тулебаев)
 Акжунус («Ер Таргын» Е.Брусиловский)
 Кумис-укы-Кульпаш («Абылай хан» Е.Рахмадиев)
 Сантуцы («Сельская честь» П.Масканья)
 Недда («Паяцы» Р.Леонкавалло)
 Одабелла («Атилла» Дж. Верди)
 Амина («Муса Джалиль» Н.Жиганов) и др.

Награды и звания 
 1996 — Лауреат 3 премии Международного конкурса им. Ш. Калдаякова
 2002 — Лауреат 1 премии Международного конкурса вокалистов им. Б. Вайкля
 2002 — Гран-при Республиканского конкурса вокалистов им. К. Байсеитовой
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2011 — Государственная стипендия Президента Республики Казахстан в области искусства и культуры
 2019 — Указом президента Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года награждена орденом «Курмет» за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.
 Почётные звания «Заслуженный деятель Казахстана» ()

Семья 
Замужем. Супруг — Карбаев К. Б. (1966 г. р.). Дети — Карбаев Е. (1987 г. р.), Карбаева Г. (2000 г. р.).

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Персоналии:Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая